— «божественный ветер»:
 Камикадзе — название тайфуна в 1274 году.
 Камикадзе — название тайфуна в 1281 году.
 Камикадзе — японский лётчик-смертник.

Техника и вооружение 
 «Камикадзе» — серия эскадренных миноносцев типа «Камикадзе», 1905 года.
 «Камикадзе» — серия эскадренных миноносцев типа «Камикадзе», периода Второй мировой войны.
 «Камикадзе» — наименование одного из кораблей одноимённого типа.
 «Камикадзе» — экспериментальный японский самолёт, построенный в 1937 году.

Прочее 
 Камикадзе —  коктейль на основе водки, ликёра Triple Sec и сока лайма.
 «Камикадзе» — роман Ильи Стогова

Примечания

См. также 
 kamikadze_d (наст. имя — Дмитрий Сергеевич Иванов) — российский видеоблогер, режиссёр, юрист.
 Лига камикадзе